Cheirotonus är ett släkte av skalbaggar. Cheirotonus ingår i familjen Euchiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Cheirotonus